Perelman pode referir-se a:
Grigori Perelman, matemático russo.
Chaïm Perelman, filósofo polaco.

Desambiguação